Museu de Arte Moderna (Estocolmo)
Museu de Arte Moderna (Nova Iorque)
Museu de Arte Moderna (Portugal)
Museu de Arte Moderna de Bacu — no Azerbaijão
Museu de Arte Moderna de Bruxelas — na Bélgica
Museu de Arte Moderna de Istambul — na Turquia
Museu de Arte Moderna de São Francisco — nos Estados Unidos
Museu de Arte Moderna Jesús Soto — na Venezuela
Museu de Arte Moderna e Contemporânea de Trento e Rovereto — na Itália

No Brasil
Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães — no Recife
Museu de Arte Moderna Murilo Mendes — em Juiz de Fora, Minas Gerais
Museu de Arte Moderna da Bahia
Museu de Arte Moderna de São Paulo
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro

Desambiguações de museus
Desambiguações de siglas